Pozornica-kutija je tip pozornice kakav je nastao u baroknom kazalištu, a još je i poznat po nazivima talijanska pozornica i pozornica škatulja. Ima oblik kutije koja nema jednu stranicu i to onu okrenutu prema publici. To je ujedno i najčešći tip pozornice.

Kazalište